L'Hort de l'Om és un antic hort de la masia de l'Om, dins del terme municipal de Monistrol de Calders, al Moianès.

Està situat al capdamunt del torrent de l'Hort de l'Om, al nord-nord-est de la masia de l'Om, a migdia del Pla de Trullars i a llevant de la Baga de l'Om. Fou arrasat pel gran incendi forestal del 2003. El 2008 el seu propietari hi feu una gran bassa en prevenció de futurs incendis forestals i acondicionà la zona per a lloc de repòs d'una ruta impulsada per l'ajuntament del poble per conèixer les barraques del terme i el Dolmen del Pla de Trullars, situat al capdamunt de la serra que es dreça al nord-nord-est de l'Hort de l'Om.

L'Hort de l'Om s'alimenta de la Font de l'Hort de l'Om, i s'hi origina el torrent homònim ja esmentat.

Bibliografia 

 ERILL I PINYOT, Gustau, GUAL I PURTÍ, Jordi (fotografies) i MANENT I ORISTRELL, Llibert (cartografia). Monistrol de Calders: El poble dels pagesos enginyers. Moià-Monistrol de Calders: Gràfiques Ister. Ajuntament de Monistrol de Calders, 2006. (Col·lecció Pedra i aigua, 1). DL. B-54.339/2006.

Om